Муллинс, Юстас Кларенс (младший), (9 марта 1923 — 2 февраля 2010) — американский писатель, политический обозреватель, биограф, популист и антисемит. Самой известной работой автора является книга «Секреты Федерального Резерва» (). Наряду с Нестой Вебстер () известен, как один из виднейших представителей жанра о «теории заговора».

Биография 
Юстас Муллинс (младший) родился в городе Роанок, штата Виргиния. Был третьим ребенком в семье Юстаса Муллинса (1899—1961) и его жены Джейн Кэтрин Мьюз (1897—1971). Его отец был продавцом в магазине одежды. Юстас Муллинс получил образование в Университете Вашингтона и Ли (), Университете Нью-Йорка (), Университете Северной Дакоты () и Институте современных искусств (). В декабре 1942 года в Шарлотсвилле поступил на военную службу в качестве уорент-офицера (). Ветеран Военно-Воздушных Сил Соединенных Штатов Америки (), отслуживший три года (тридцать восемь месяцев) во время Второй мировой войны в армейских частях. В период с 1946 по 1959 годы часто навещал поэта Эзру Паунд () во время нахождения последнего на лечении в Госпитале святой Елизаветы () для душевнобольных. Согласно Юстасу Муллинсу именно Эзра Паунд подал ему мысль об исследованиях, которые легли в основу книги «Секреты Федерального Резерва».

В 1950-м году Юстас Муллинс работал референтом в Библиотеке Конгресса () и по работе сотрудничал с сенатором Джозефом Маккарти (), проводившем расследования источников финансирования Коммунистической партии. Позже Муллинс отмечал, что верил в то, что Маккарти «развернул активную борьбу против коммунизма». Сразу же после выхода его первой книги в 1952-м году он был уволен из Библиотеки Конгресса. В пятидесятые годы двадцатого века Юстас Муллинс писал для придерживающегося антисемитских и антикоммунистических взглядов Конда Макгинли (), владевшего газетой «Здравый смысл» (). Газета Макгинли рекламировала второе издание книги Юстаса Муллинса на тему Федерального Резерва, увидевшей свет в 1954-м году, под названием «Заговор Федерального Резерва» (). В это же время Муллинс пишет статьи для чикагской газеты «Женский голос» (). В 1995 году пишет статьи для журнала «Власть криминала» (Criminal Politics). Незадолго перед своей смертью писал статьи для журнала ультраправых американских ревизионистов «Барнс Ревью» (), редактором которого был Уиллис Карто (). С середины семидесятых годов двадцатого века и до конца своей жизни Юстас Муллинс проживал в городе Стаунтон, штат Виргиния, в доме на Мэдисон Плейс (Madison Place).

Работы 
В предисловии к своей книге «Секреты Федерального Резерва» () Юстас Муллинс так комментирует те обстоятельства, которые побудили его к проведению расследования возникновения и создания Федерального Резерва:

 В 1949 году я навещал политического заключенного Эзру Паунда в Госпитале святой Елизаветы, штат Вашингтон, округ Колумбия. Доктор Паунд поинтересовался — известно ли мне о такой системе, как Федеральный Резерв. Мне тогда было двадцать пять лет, и я ответил, что никогда не слышал ни о чем подобном. Тогда он показал мне надпись на десятидолларовой банкноте «Federal Reserve Note» и попросил меня заняться поисками информации по Федеральному Резерву в Библиотеке Конгресса. По той причине, что Паунд без суда и следствия был помещен в психиатрическую лечебницу федеральным правительством США, он сам не мог лично присутствовать в Библиотеке. После того, как в США он получил отказ в эфирном времени, доктор Паунд вел передачи из Италии, в которых призывал американский народ не участвовать в военных действиях. Франклин Рузвельт лично отдал приказ о преследовании Эзры Паунда…

После того, как Юстас Муллинс сказал доктору Паунду о том, что он не имеет интереса к этой теме, по причине написания новеллы Паунд сделал ему предложение:

 Доктор Паунд обещал мне каждую неделю выплачивать вознаграждение в десять долларов. В ходе моих первоначальных исследований я нашел доказательства того, как разработанный международными банковскими группами секретный акт о Федеральном Резерве () был принят Конгрессом в виде закона. Эти доказательства подтвердили подозрения Паунда и он напутствовал меня — «Вы должны написать детективный рассказ о ваших исследованиях»".

Муллинс завершил работу в 1950-м году и начал поиск издателя. Восемнадцать издательств отказали ему без объяснения причин, пока Девин Гаррет (), президент издательской компании Девин-Адэр Паблишинг Компани (), не сказал ему: «Мне нравится ваша книга, но я не могу её напечатать. Думаю, что и в Нью-Йорке никто вам не поможет. Вам лучше забыть об издании этой книги». В конечном счете, книга была издана двумя последователями Юстаса Муллинса — Джоном Каспером () и Дэвидом Хортоном () под названием «Муллинс о Федеральном Резерве» (). В своей книге «Муллинс о Федеральном Резерве», изданной в 1952-м году (в 1982 году издание было дополнено и вышло под названием «Секреты Федерального Резерва») автор приводит доводы о наличии заговора между Полом Варбургом (), Эдуардом Хаузом (), Вудро Вильсоном (), Джоном Пирпонтом Морганом (), Бенжамином Стронгом (), Отто Каном (), семьями Рокфеллеров () и Ротшильдов () и другими европейскими и американскими банкирами, который имел целью создание Федерального Резерва США. Юстас Муллинс полагал, что акт о Федеральном Резерве от 1913 года противоречит первой статье, восьмой секции, пятому параграфу американской Конституции () и создает систему Центрального банка в США. Муллинс так же полагает, что Первая мировая война, сельскохозяйственный кризис в двадцатых годах двадцатого века в США, Великая депрессия 1929 года были вызваны международными банкирами в собственных интересах в целях извлечения прибыли во время нестабильной обстановки. Юстас Муллинс ссылается на Томаса Джефферсона, который был противником создания центрального банка в США. Во втором издании своей книги от 1983 года Юстас Муллинс полагает, что компании «Кун, Леб и Ко» () и «Дом Моргана» () выступают в качестве ширмы семейства Ротшильд. В этом издании Муллинс так же высказывает предположение о тесном переплетении интересов финансового капитала с интересами компании «Генри Шредер Компани» () и интересами братьев Даллес (). Муллинс полагает, что компания Шредера и братья Даллес тайно финансировали Адольфа Гитлера, что контрастирует с взглядами его наставника Эзры Паунда, который считал, что Гитлер является независимым лицом борющегося с мировой финансовой системой.

В дополнении ко всему автор утверждает, что семья Ротшильдов является наиболее влиятельной силой в мировой политике и экономике. Далее, автор излагает мысль о том, что большей частью акций банков участников ФРС владеет картель банкиров из Лондона. В своей книге Муллинс пытается проследить то, каким образом в ходе сделок по слиянию и поглощению менялись хозяева акций банков, входящих в систему Федерального Резерва, с момента его основания и до времени публикации книги. В заключительной главе своей книги автор упоминает специальные расследования комиссий Конгресса и критикует тот факт, что некоторые банки, за счет наличия акций ФРС, имеют значительную власть и могут влиять на принимаемые решения законодательной и исполнительных властей. Автор так же критикует «Бильдербергский клуб» () за то, что, якобы, с его помощью, «союз Ротшильдов-Рокфеллеров» () продвигает свои интересы по всему миру. В приложении к своей книге Муллинс раскрывает документы из истории деловой части Лондона и критикует Тавистокский институт человеческих отношений () за разработку систем психологического влияния на жителей Великобритании и США. Основной темой книги Юстаса Муллинса является идея того, что при помощи создания Федерального резерва банкиры извлекают выгоду из создания долгов, ничего не создают, кроме записей в бухгалтерских книгах и, соответственно получают огромное преимущество перед остальными гражданами. Ближе к концу книги автор пишет свою точку зрения на Федеральную резервную систему:

 Федеральная резервная система не является федеральной, у неё нет резервов, это не система, а криминальное сообщество. Это детище деятельности международной преступной группы, составленной из представителей династических фамилий, под чью диктовку устанавливается «Мировой порядок».

 Федеральная резервная система — это система центрального банка, которая действует на территории США. Несмотря на то, что подобного определения вы не сможете найти в университетских учебниках, автор дает следующее определение: система центрального банка — это доминирующая финансовая сила, которая подчиняет её себе. Эта система полностью находится в частных руках, хотя и мимикрирует под государственный институт. Она имеет право выпуска денег, этой традиционной привилегии монархов. При её помощи финансируются войны. Это денежная монополия, в чьей власти распоряжаться деньгами и кредитом людей.

Юстас Муллинс посвятил свою книгу «Секреты Федерального резерва» Джорджу Стимсону и Эзре Паунду. В 1985 году Юстас Муллинс выпустил книгу-продолжение — «Мировой порядок: исследование гегемонии паразитизма» (),. В 1992-м году книга была дополнена и была издана под названием «Мировой порядок: Скрытые правители, которые нами управляют» (). Автор полагает, что Федеральная резервная система и центральные банки других стран являются инструментом «Мировой системы семьи Ротшильдов» () со штаб-квартирой в Лондоне. Эта система использует различные организации, такие как «Королевский институт международных отношений» (), фонды, корпорации и конгломераты, разведывательные службы и.т.д. и.т.п. Автор полагает, что народы не имею реальной власти над своим собственным правительством, а миром управляет паразитической системой, контролируемой банками, фондами, корпорациями, которые выступают едиными фронтом в борьбе за установление мировой монополии. Он полагает, что этот олигархический аппарат, в свою очередь, контролируются династическими фамилиями, которые заработали состояния на торговле золотом, рабами и наркотиками. Автор заявляет, что раз этот «консорциум» в качестве результата имеет установление мировой монополии, он будет пытаться устанавливать «массовую культуру» (), подрывающую национальное самосознание, разорять всех и каждого (за исключением себя), превратит мир в полицейское государство.

В 1985 году Юстас Муллинс выпустил книгу «Приказ на уничтожение» () в которой привел материалы из досье, заведенного на него ФБР. Приведенный в книге материал включал в себя записку от 1959 года, направленную Эдгару Гуверу () Алексом Розеном (), в которой высказывалась необходимость предъявления обвинения Юстасу Муллинсу за его политические взгляды. На этой записке, есть пояснение, написано рукой Гувера о том, что дело Муллинса имеет «высокий приоритет» и агенты ФБР «должны что-то сделать». В книге так же приводится факсимиле переписки между американским и немецким правительством, относительно уничтожения немецкого издания книги о Федеральном резерве. В 1988 году Юстас Муллинс пишет книгу «Смерть от инъекции» () в которой высказывает предположение о том, что большая часть Соединенных Штатов контролируются семьей Рокфеллеров и что «медицинская монополия» носит пагубный характер для американцев, умышленно заражает людей ядами, вместо того, что бы их лечить. В 1989 году Юстас Муллинс пишет книгу «Изнасилованное правосудие» () в которой высказывает мнение о том, что судебная система США насквозь коррумпирована.

Антисемитская деятельность 
Во многих своих работах Юстас Муллинс высказывает мысль о том, что евреи ведут войну с христианской религией и западной цивилизацией. В дополнении ко всему, по мнению автора, евреи используют в своих целях коммунизм, сионизм и международные финансовые организации для уничтожения неевреев. Он так же полагает, что евреи паразитируют на людях другой веры. К «паразитам» он относит и семью Рокфеллеров.

Статья Юстаса Муллинса «Благодарность Адольфу Гитлеру» (), изданной в октябре 1952 года, упоминалась в отчете «Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности» (). В этой статье автор высказывал антисемисткие взгляды и полагал, что Америка в неотплатном долгу перед Гитлером.

В брошюре «Секрет Холокоста» () Муллинс высказывает мысль о том, что количество уничтоженных нацистами евреев подсчитано неверно и Холокост является лишь прикрытием для преступлений Советского Союза по уничтожению христиан. Советский Союз, с точки зрения автора, был лишь орудием «международного еврейства», созданного для уничтожения неевреев.

В 1968 году вышла книга «Биологический еврей» () которая, по мнению Муллинса, давала честный анализ силам, стоящими за «упадком западной цивилизации». Автор утверждает, что главное упущение, которое сделали предыдущие исследователи, было то, что они недооценили силы «паразитов». Свою книгу автор начинает с описания паразитизма в животном мире, после чего комментирует работы Освальда Шпенглера () и Арнольда Тойнби () и высказывает мысль о том, что если общество рассматривать в качестве организма, то евреи будет выполнять в нем роль паразитов.

Майкл Баркун () охарактеризовал работу «Мировой Порядок: Секретные правители, которые нами управляют» (The World Order: Our Secret Rulers) Юстаса Муллинса, как «антисемитскую версию теории ордена Иллюминатов». Баркун пишет:

 «Подобно своему учителю (Эзра Паунд), Муллинс полагает, что все зло в мире происходит в результате финансовых операций, в которых евреи занимают центральное место. Но при описании мировых вопросов, в пику современной историографии, его взгляды конспиролога не идут дальше того, чтобы представить орден Иллюминатов лишь связующим звеном между идеями, пришедшими с Ближнего Востока и идеями ранних марксистов. Создатель Ордена Иллюминатов Адам Вейсгаупт () в представлении Муллинса является лишь марионеткой… Муллинс полагает, что в реальности Иллюминатами управляли евреи….»

Работы

Книги 
 The Curse of Canaan: A Demonology of History, Revelation Books, Staunton, Virginia, 1987, 242 pages, ISBN 0-9786517-1-5 (2007)
 The Federal Reserve Conspiracy, Common Sense, Union, New Jersey, 1954, 144 pages
 Mullins' New History of the Jews, The International Institute of Jewish Studies, Staunton, Virginia, 1978, reprint of 1968 edition. Quoting from the introduction: «… throughout the history of civilization, one particular problem of mankind has remained constant. In all of the vast records of peace and wars and rumors of wars, one great empire after another has had to come to grips with the same dilemma … the Jews.»
 Murder by Injection: The Medical Conspiracy Against America, The National Council for Medical Research, Staunton, Virginia, ISBN 0-88060-694-0
 My Life in Christ, Faith and Service Books, Aryan League of America Staunton, Virginia, 1968, 90 pages
 The Rape of Justice: America’s Tribunals Exposed, Staunton, Virginia: National Commission for Judicial Reform, 1989
 The Secret History of the Atomic Bomb
 The Secrets of the Federal Reserve, 1952. Reprinted John McLaughlin, 1983, 208 pages, ISBN 0-9656492-1-0
 The Sedition Case, Sons Of Liberty, 1985, Metairie, Louisiana, 1985, Trade Paperback
 This Difficult Individual: Ezra Pound, Fleet Publishing Corporation, (1961) reprint, Noontide Press, ISBN 0-317-53248-0
 This Difficult Individual: Ezra Pound, Angriff Press: Hollywood, California, 1961. With black & white photos of Ezra Pound taken while incarcerated, 388 pages, cloth reprint (exactly as Fleet Press edition; bootlegged?)
 War! War! War!, Sons of Liberty, 1984, ISBN 0-89562-100-2
 A Writ for Martyrs, OTU Christ Church, 1985, Soft Cover, 223 pages
 The World Order: A Study in the Hegemony of Parasitism, Staunton, Virginia: Ezra Pound Institute, 1985, 217 pages
 The World Order: Our Secret Rulers, Staunton, Virginia: Ezra Pound Institute, 1992, 294 pages

Брошюры и другие работы 
 27 Billion Dollar Rip Off; The Power Brokers
 America’s New Robber Barons: Exclusive Report, pamphlet, 8 pages
 American Patriotism Means Loyalty to Israel, Says Jack, pamphlet, reprint, 2 pages
 Boycott: The Jewish Weapon
 Canada: A Financial Report For 1992
 The Celebration Of Rosh Hashanah
 The Coup That Never Was
 Criminals On Capitol Hill
 The Danger Of International Merger Mania
 The Day Is Here
 Death To The Peacemakers
 Easter
 Education For Death
 Education for Slavery
 Every Man A King
 FDR
 Federal Reserve Notes: Shackles Of Slavery
 General MacArthur The Man Who Refused to Lose
 Genocide In America
 George Sylvester Viereck: Roosevelt’s Victim, pamphlet, 3 pages
 The Glorious Revolution, corner-stapled report, 4 pages
 The Hidden Hand Behind Televangelism
 The Holocaust Explained
 How The Media Is Manipulated
 How To Become A United States Senator
 Is There A New World Order?
 Jesse Jackson And The Jews'''', corner-stapled report, 7 pages
 Jewish TV: Sick, Sick, Sick Jewish War Against The Western World Judges or Criminals?, pamphlet, 3 pages
 Khatyn Or Katyn?, pamphlet, 2 pages
 The Lindbergh Murders: Hauptman Was Innocent Marching through Georgia, pamphlet
 Murder Murder by Injection: The Great Swine Flu Massacre Murder On The Supreme Court New Israel New Look at Herzl, 2 pages, corner-stapled photocopied report. Reveals that Herzl’s grandiose plans for Zionism resulted from VD.
 The New World Order None Dare Call Him Traitor: Larry Abraham The Israeli Connect, pamphlet, 8 pages
 Operation Desert Shield, corner-stapled report, 4 pages
 Our Identity The Plagues Of Pharaoh The Power Brokers Of Canada'
 Reagan’s Final Surrender, corner-stapled report, 2 pages
 The Scandal Unveiled
 The Secret Holocaust, CPA Book Publishers, Boring, Oregon, small 34-page pamphlet
 Sigmund Freud: Anti-Christ Devil
 Supreme Court Burns Us Again
 The Trilaterals Are Back In The White House
 The Vietnam Wall
 The War Against Christianity
 There’s A Gulag In Your Future
 Trotsky: Where Are You Now?
 The War Against Vietnam Veterans
 War Is The Only Way Out
 The Warburgs, An American Success Story, corner-stapled catalog, 7 pages.
 Warning: The Department Of Justice Is Dangerous To Americans
 Washington DC: City Of Fear
 What Are We Fighting To Preserve?
 What Made Sammy Run?: How Racial Hatred Creates Billion Dollar Fortunes, pamphlet, 10 pages
 Who Owns the TV Networks ?
 Why General Patton was Murdered, pamphlet, 4 pages
 You Can Stop the Threatened Depression!, leaflet, USA: Liberty Free Press, USA

Примечания

Ссылки 
 Интервью 2005 года

Персоналии:Антисемитизм в США
Кровавый навет на евреев
Конспирологи
Умершие от инсульта
Отрицатели Холокоста
Отрицание Холокоста в США
Выпускники Университета Вашингтона и Ли
Выпускники Университета Северной Дакоты
Персоналии:Христианский антииудаизм